Amway Center är en sport- och underhållningsarena i Orlando, Florida, USA. Arenan öppnade 1 oktober 2010 och är NBA-laget Orlando Magics hemmaarena.

Källor

Fotnoter

Arenor i USA
Sportanläggningar i Florida
Sportanläggningar invigda 2010
Orlando Solar Bears (2012–)
Orlando Magic